Probele sportive de baschet la Jocurile Olimpice de vară din 1996 s-au desfășurat în perioada 20 iulie - 4 august 1996, la Atlanta în Statele Unite. Au fost 12 echipe masculine și 12 echipe feminine. Podiumul masculin a fost ocupat de către Statele Unite ale Americii, Iugoslavia, respectiv Lituania, iar cel feminin de către Statele Unite ale Americii, Brazilia, respectiv Australia.

Podium

Faza eliminatorie

Masculin 
</onlyinclude>

Feminin 
</onlyinclude>

Baschet
1996